ANV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Anvik (Alaska) (Stati Uniti)